Kanonia – urząd kanonika
 Kanonia – budynek z mieszkaniami kanoników
 ulica Kanonia w Warszawie
 ulica Kanonia we Wrocławiu